Beahan ist der Familienname folgender Personen:

 Brianna Beahan (* 1991), australische Hürdenläuferin
 Dan Beahan (* 1984), australischer Boxer
 Kate Beahan (* 1974), australische Schauspielerin